Parsix GNU/Linux — LiveDVD-дистрибутив Linux, основанный на Debian. Цель проекта Parsix — «предоставить готовую к использованию, простую в установке, оптимизированную для настольных компьютеров и ноутбуков операционную систему, основанную на ветке версий Debian Testing, и на базе последней стабильной версии графической оболочки GNOME». Есть возможность установить дополнительные пакеты программного обеспечения из других APT-репозиториев.

В 2017 году, разработчики Parsix объявили о завершении проекта, предложив пользователям перейти на Debian.

Логотип 
Логотип Parsix означает каменную цветную резьбу, найденную в Персеполисе.

Использование 
Parsix GNU/Linux предназначен для использования в режиме LiveCD, LiveUSB, или в режиме установленной операционной системы на жёстком диске. Режим LiveCD полезен для таких операций, как восстановление данных или разделение жёсткого диска.

Версии

История версий 
Первая версия Parsix GNU/Linux вышла в феврале 2005 года Аланом Багхумианом. Для создания более стабильной операционной системы, дистрибутив начал использовать ветку версий Debian Testing с версии 0.85. Начиная с версии 0.90, Parsix использует для кодовых имён версий имена персонажей из фильма «Делай ноги». APT-репозитории проекта были созданы в феврале 2008 года. Мультимедийный репозиторий, Wonderland, был создан в сентябре 2010 года. Проект Parsix начал предлагать обновления безопасности для стабильных и тестовых версий с декабря 2010 года.

Мнения 
DistroWatch Weekly рассмотрел Parsix 1.5r1 в 2008 году:

LinuxBSDos написал обзор Parsix 3.0r2:

Примечания

Ссылки 
 
 

Дистрибутивы семейства Debian
64-битные дистрибутивы Linux
LiveDistro
Дистрибутивы Linux